Кэ́лин — мужское румынское личное имя, происходящее от общеславянской калины (ягоды) или от латинского корня calīnus.

Люди с именем Кэлин 
 Кэлин Попеску-Тэричану, премьер-министр Румынии в 2004–2008 годах
 Кэлин Крянгэ, греческий теннисист румынского происхождения
 , детский румынский писатель

Румынские имена